

Geografia 
 Al Jib, villaggio palestinese nel Governatorato di Gerusalemme

Codici 
 JIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ambouli, Gibuti, Gibuti